Agejewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Agejewo (Tula), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula

 Agejewo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Agejewo (Kirow, Santschursk), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Santschursk
 Agejewo (Kirow, Slobodskoi), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Slobodskoi
 Agejewo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Agejewo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Agejewo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Agejewo (Wologda, Belosersk), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Belosersk
 Agejewo (Wologda, Weliki Ustjug), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Weliki Ustjug